Ольшанский сельсовет (белор. Альшанскі сельсавет) — административная единица на территории Чашникского района Витебской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Ольшанка.

История 
В 2016 году деревни Асташево, Вежовка, Орешенка, Тарантово исключены из состава Ольшанского сельсовета и включены в состав Иванского сельсовета.

Состав 
Ольшанский сельсовет включает 35 населённых пунктов:

 Большие Смольянцы — деревня
 Боровые — деревня
 Вишковичи — деревня
 Грушево — деревня
 Дримовщина — деревня
 Дубинцы — деревня
 Дубровицы — деревня
 Дубровки — деревня
 Дуброво — деревня
 Закурье — деревня
 Казановка — деревня
 Колмаки — деревня
 Красное Утро — посёлок
 Лутик — деревня
 Лыски — деревня
 Малые Смольянцы — деревня
 Маринцы — деревня
 Митьковцы — деревня
 Михайлово — деревня
 Новоселки — деревня
 Октябрьский — посёлок
 Ольшанка — агрогородок
 Почаевичи — деревня
 Придворье — деревня
 Примачино — деревня
 Рогановичи — деревня
 Слидцы — деревня
 Трилесено — деревня
 Ухле — деревня
 Шелковщина — деревня
 Язба — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Займище — деревня
 Невгодово — деревня

Примечания

Ссылки 
 Чашникский райисполком 

Сельсоветы Чашникского района